Севасто́польский переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах России, Украины и других государств.

Россия 
 Севастопольский переулок — переулок в Воронеже.
 Севастопольский переулок — переулок в Йошкар-Оле.
 Севастопольский переулок — переулок в Калининграде.
 Севастопольский переулок — переулок в Красноярске.
 Севастопольский переулок — переулок в Омске.
 Севастопольский переулок — переулок в Самаре.
 Севастопольский переулок — переулок в Санкт-Петербурге.
 Севастопольский переулок — переулок в Ставрополе.
 Севастопольский переулок — переулок в Шахтах.

Украина 
 Севастопольский переулок — переулок в Антраците.
 Севастопольский переулок — переулок в Енакиеве.
 Севастопольский переулок — Кировоград в Измаиле.
 Севастопольский переулок — переулок в Каменском.
 Севастопольский переулок — переулок в Клавдиево-Тарасове.
 Севастопольский переулок — Кировоград в Кропивницком.
 Севастопольский переулок — переулок в Ливадии.
 Севастопольский переулок — переулок в Лозовой.
 Севастопольский переулок — переулок в Первомайске.
 1-й Севастопольский переулок — переулок в Подольске.
 2-й Севастопольский переулок — переулок в Подольске.
 Севастопольский переулок — переулок в Саках.
 Севастопольский переулок — переулок в Суходольске.

Белоруссия 
 Севастопольский переулок — переулок в Минске.
 1-й Севастопольский переулок — переулок в Гомеле.
 2-й Севастопольский переулок — переулок в Гомеле.
 3-й Севастопольский переулок — переулок в Гомеле.

Казахстан 
 Севастопольский переулок — переулок в Астане.
 Севастопольский переулок — переулок в Чимкенте.

См. также 
 Севастопольская площадь
 Севастопольская улица
 Севастопольский бульвар
 Севастопольский парк
 Севастопольский проезд
 Севастопольский проспект (Москва)
 Севастопольский спуск
 Севастопольский тупик
 Севастопольское шоссе
 улица Героев Севастополя (Киев)